American Legion Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 American Legion Hall (Eads), Colorado, ID-Nr. 07001248
 American Legion Hall (McGill), Nevada, ID-Nr. 94001404
 American Legion Hall (Olympia), Washington, ID-Nr. 87000871
 American Legion Hall (Searcy), Arkansas, ID-Nr. 91001186
 American Legion Hall (Shoshone), Idaho, ID-Nr. 83002355